ТОЛ — многозначная аббревиатура:
 ТОЛ — типовой опросный лист
 ТОЛ — токсический отёк легких
 ТОЛ — Толедо
 ТОЛ — тракторный опрыскиватель лесной
 ТОЛ — тринитротолуол

См. также 
 Тол
  — аббревиатура латиницей